Pierre Guédon (ur. 17 maja 1989 w Saint-Jean-de-Maurienne) – francuski biegacz narciarski, zawodnik klubu Les Karellis.

Kariera  
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Pierre Guédon pojawił 21 stycznia 2006 roku podczas zawodów juniorskich w Taninges, gdzie zajął 21. miejsce w biegu na 7,5 km techniką dowolną. W 2006 roku wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Malles Venosta, zajmując czternaste miejsce w sprincie stylem dowolnym i ósme w sztafecie. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Praz de Lys – Sommand zajął 52. miejsce w biegu na 10 km sprincie stylem. Dwukrotnie startował na mistrzostwach świata U-23, jego najlepszym wynikiem było jedenaste miejsce w sprincie stylem klasycznym podczas mistrzostw świata juniorów w Otepää w 2011 roku. W Pucharze Świata zadebiutował 19 grudnia 2009 roku w Rogli, zajmując 63. miejsce w sprincie stylem klasycznym. Dotychczas nie zdobył pucharowych punktów i nie był uwzględniany w klasyfikacji generalnej. Startuje także w zawodach FIS Marathon Cup, w których raz stanął na podium: 10 marca 2013 roku był najlepszy w szwajcarskim Engadin Skimarathon. W klasyfikacji generalnej sezonu 2012/2013 zajął ostatecznie piętnastą pozycję.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2009/2010: -
 sezon 2010/2011: -
 sezon 2011/2012: -

Miejsca w poszczególnych zawodach

Miejsca na podium 
Jak dotąd Guédon nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

FIS Marathon Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2012/2013: 15.

Miejsca na podium

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Francuscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1989